Název Rudoltice má více sídel:
 Rudoltice, obec v okrese Ústí nad Orlicí (k. ú. Rudoltice u Lanškrouna)
 Slezské Rudoltice, obec v okrese Bruntál

 Rudoltice (Sobotín), část obce Sobotín v okrese Šumperk (k. ú. Rudoltice u Sobotína)
 Rudoltice (Černíkov), část obce Černíkov v okrese Klatovy (k. ú. Rudoltice u Černíkova)
 Rudoltice (Vrchotovy Janovice), část obce Vrchotovy Janovice v okrese Benešov (k. ú. Rudoltice u Vrchotových Janovic)

Externí odkazy